Aseko peut désigner :

Aseko, une ville d'Éthiopie
 Aseko, un woreda
 Circonscription d'Aseko